Trutsten kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutsten (ö), Österbotten, 
 Trutsten (klippa), Nyland, Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar